Fredrik August II kan syfta på:

Fredrik August II (1696-1763), kurfurste av Sachsen 1733-1763
Fredrik August II (1797-1854), kung av Sachsen 1836-1854